Herrestads kyrka kan syfta på:

Herrestads kyrka, Bohuslän, en kyrka väster om Uddevalla
Herrestads kyrka, Östergötland, en kyrka sydväst om Vadstena

Se även
Stora Herrestads kyrka
Östra Herrestads kyrka